Beecher kan syfta på:

 Charles Emerson Beecher
 Henry Ward Beecher
 Lyman Beecher
 Beecher, Illinois